Моршнево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Моршнево — деревня в Дмитриевском районе Курской области.
 Моршнево — деревня в Рыльском районе Курской области.